

Cinema 
 Mrs. Tutti Frutti - film austriaco del 1921 diretto da Michael Curtiz
 Tutti Frutti - titolo di alcune distribuzioni del film del 1943 Banana split
 Tutti Frutti - titolo della distribuzione francese del film del 1985 Catholic Boys

Cucina 
Tutti frutti – dolce

Editoria 
Tutti frutti – rivista d'informazione musicale

Letteratura 
 Tutti frutti; aus den Papieren des Verstorbenen – libro di Hermann von Pückler-Muskau del 1834

Musica 
 Tutti Frutti – gruppo musicale brasiliano
 Tutti Frutti – gruppo musicale croato
 Tutti-Frutti – singolo di Slim & Slam del 1938
 Tutti Frutti – brano musicale di Little Richard del 1955
 Tutti Frutti – singolo di Little Richard del 1955
 Tutti Frutti – singolo dei New Order del 2015
 Tutti Frutty – singolo di Roshelle del 2018

Televisione 
 Tutti Frutti – miniserie televisiva britannica del 1987
 Tutti frutti – programma televisivo tedesco andato in onda dal 1990 al 1993

Videogiochi 
Tutti Frutti – videogioco del 1985 della Mastertronic